Автоморфное число — число, десятичная запись квадрата которого оканчивается цифрами самого этого числа.
Например, число , , .

Последовательность автоморфных чисел начинается с
 0,  ().

Свойства 
 Каждое автоморфное число является триморфным. Обратное в общем случае неверно: , но ; 9 — триморфное, но не автоморфное число.
 Автоморфные числа более высокого порядка получаются из чисел меньшего порядка, если к  ним дописать спереди ещё одну цифру. Она может быть нулём 625 → 0625 → 90625. Учитывая числа с ведущим нулём, существует только по два числа с равным числом знаков.
 Автоморфные числа существуют не в любой системе счисления: основание не должно быть простым числом или его степенью.
 Автоморфные числа могут быть сколь угодно большими.
 Автоморфные числа можно строить итеративно с помощью леммы Гензеля.

См. также 
 Триморфные числа
 p-адические числа
 Подобие
 Фрактал

Примечания

Ссылки 
 
 

Целочисленные последовательности, зависящие от системы счисления